Па, па, ПА — слово и аббревиатура:

Па 
 Па — отдельное танцевальное ритмическое движение или сочетание этих движений.
 «Па» — художественный фильм (Россия, 2004; реж. Андрей Канивченко, Николай Гадомский; в ролях Марина Мерзликина, Николай Караченцов, Лев Борисов, и проч.).
 Па — паскаль, единица измерения давления.
 Па () — поселение маори.
 Па — сокращение слова «папа», указывающее на дружественный тон общения между членами одной семьи (как правило, детей и родителей).

ПА (аббревиатура) 
 полевая армия
 постапокалиптика — жанр научной фантастики
 половой акт
 паническая атака

Примечания